Plica puede referirse a:

 Plica, barra vertical que surge de la cabeza de las notas.
 Plica, en sigilografía, doblez en la parte inferior de un pergamino para evitar desgarres cuando se cuelga un sello de plomo.
 Plica, sobre cerrado con documento que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada.
 Plica, género de lagartos neotropicales.
 Plica polaca, enfermedad del cabello.
 Plica semilunaris,  pliegue pequeño de la conjuntiva en el canto interno del ojo.
 Plica vocalis, cuerdas vocales.